Komendant garnizonu dawniej dowódca lokalnego organu władzy wojskowej jakim była  komenda garnizonu. Podlegały mu: komendy miast, komendy placów, komendy koszar i oficerowie placu.

Przypisy 

Garnizony
Stanowiska etatowe w wojsku